Хануков — фамилия; имеет женскую форму Ханукова.
 Хануков, Александр Павлович (1867—1943) — генерал-майор Российской императорской армии; участник русско-японской, Первой мировой и гражданской войн.
 Хануков, Борис Григорьевич (род. 1939) — немецкий шахматист, международный мастер, тренер.